Wahnscheid steht für:
 Wahnscheid (Breckerfeld), ein Ortsteil der Stadt Breckerfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wahnscheid (Herschbach), ein Ortsteil der Ortsgemeinde Herschbach (Oberwesterwald) im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz